Aksentjew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Nikolajewitsch Aksentjew (1894–1939), sowjetischer Botaniker
 Georgi Nikolajewitsch Aksentjew (1907–1972), sowjetischer Geograph
 Sinaida Nikolajewna Aksentjewa (1900–1969), sowjetische Geophysikerin